Тико (город) () — город и коммуна в Юго-Западном регионе Камеруна, входит в состав департамента Фако. 
 Тико (птица) или гуйя седлоспинная, () — птица из семейства новозеландские скворцы ().
 Тико (ракетный крейсер) — одно из названий головного ракетного крейсера типа «Тикондерога».
 «Тико» (мужской род) и «тика» (женский род) — самоназвание костариканцев. Слово тико появилось из употребляемого в этой местности суффикса «tico» или «tica».
 Тико и Нанами  —  аниме-сериал, являющийся частью серии «Театр мировых шедевров» студии Nippon Animation.
 Тико Юнайтед () — камерунский футбольный клуб из Тико, выступает в Чемпионате Камеруна.
 Тико — имя, псевдоним
носители:
 Роберто Ти́ко Мартинес (род. в 1976) — испанский футболист.
 Ти́ко То́ррес (; род. в 1953) — бессменный барабанщик американской группы Bon Jovi, является самым старшим участником группы.
 Тико Крофут — спортсмен из Фиджи, участвовал в летних Олимпийских играх 1996 года в дисциплине парусный спорт.
  «фельдмаршал Тико» — псевдоним Уильяма Харриса, одного из основателей Симбионистской армии освобождения.
 Тико — имя вымышленного персонажа из сётакон-аниме «Boku no Pico».
 Тико — имя вымышленного персонажа из детского сериала «Даша-следопыт».
Тико — имя вымышленного персонажа из мультсериала «Жизнь с Луи».
 Дэу Тико — городской автомобиль корейской компании Daewoo, выпускавшийся с 1991 по 2001 год.

См. также 
 Тика — красная точка ставящаяся на лбу при обрядовом посвящении в индуизме.
 Тихо
 Тик